Spengemann ist der Name von

 Carsten Spengemann (* 1972), deutscher Schauspieler und Fernsehmoderator
 Christof Spengemann (1877–1952), deutscher Grafiker, Schriftsteller und Verleger
 Karl-Ludwig Spengemann (* 1914), deutscher Architekt
 Leopold Spengemann (1816–1888), Klempner und aktiv in der deutschen Arbeiterbewegung
 Luise Spengemann (1882–nach 1947), auch: Helene Luise Gebhardt, deutsche Künstlerin, Bildhauerin und Widerstandskämpferin
 Walter Spengemann (1904–1969), deutscher Journalist
 Wilhelm Spengemann (1851–1918), deutscher Tischler und Schriftsteller